Война:
 Война — конфликт между политическими образованиями (государства, племена, политические группировки и т. д.), происходящий в форме военных действий между их Вооружёнными силами или специальными структурами, или без таковых в форме открытого или скрытого противостояния, борьбы спецслужб, разведки, партизанской борьбы, пропаганды и прочее.
 «Война» — российская арт-группа, действующая в области политического акционизма.
 «Война» — стихотворение А. С. Пушкина (1821).
 «Война» — роман Ивана Стаднюка.
 Война — село, Комаричский район, Брянская область.
 Во́йна — другое название реки Воинки в Московской области.
 Война — другое название реки Воинки в Орловкой области.
 Торговая война — борьба стран за рынок сбыта.
 
 «Война» — песня Виктора Цоя и группы «Кино».

Персоналии 
 Война, Владимир Илларионович (1868 — ?) — украинский военачальник, полковник Армии УНР.
 Война, Габриэль (ум. 1615) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского.
 Война, Евгений Михайлович (род. 2000) — белорусский футболист.
  (род. 1950) — румынский гандболист.
  (1795—1850) — австрийский дипломат, тайный советник

Составные фамилии 
 Война-Панченко, Сергей Константинович (1878—1920) — генерал-майор, герой Первой мировой войны.

См. также